EaseUS Partition Master est un logiciel partition disque dur pour partitionner des disques durs (HDD) et des disques SSD. Cet outil gère bien les partitions FAT, NTFS et exFAT, les disques RAID, etc.  

Grâce à cet utilitaire, vous pourrez créer, supprimer, redimensionner/déplacer, fusionner, diviser, effacer ou formater les partitions pour réaliser une meilleure utilisation de la capacité de disque dur et matériel RAID sur les PC Windows 32 bits ou 64 bits et les Windows servers. De noeux paramètres viennent compléter la liste de ses compétences à l’instar de : cacher une partition, vérifier la présence d’erreurs sur une partition, changer la lettre d’une partition, effacer définitivement toutes les données sur une partition, etc.

Résumé 
Créé par EaseUS Software, ce programme a été initialement publié en 2006. Il est disponible en trois versions: Home, Professional et Enterprise . Il effectue des tâches que le gestionnaire de périphériques par défaut de Windows ne propose pas, notamment le test de la surface du disque, le masquage des partitions, la reconstruction du MBR et l'image de disque de démarrage WinPE.

En 2021, la version 16.5 d'EaseUS Partition Master a ajouté la fonction d'extension/réduction de la partition .

Notes et références 

Gestionnaire de partitions